Partit dels i les Comunistes de Catalunya, partit fundat el 1982.
 Partit Comunista de Catalunya, partit fundat el 1932.
 Partit Comunista Català, partit fundar el 1928.
 Partit Carlí de Catalunya
 Clorocromat de piridini
 Projecte Curricular de Centre
 Projecte Cultural de Castelló